Verruca är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Heinrich Christian Friedrich Schumacher 1817. Verruca ingår i familjen Verrucidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Verruca